*
 Anatomia:
 clotet de la barbeta mentó Toponímia:
 Canal del Clotet, canal del terme municipal de Conca de Dalt, Pallars Jussà 
 Clotet de Montebà, vall d'Abella de la Conca, Pallars Jussà 
 Font del Clotet (Abella de la Conca), font d'Abella de la Conca, Pallars Jussà 
 Tossal del Clotet, muntanya de la Vall de Boí a la comarca de l'Alta Ribagorça 
 Tossal del Clotet (Benés), turó al límit dels termes de Sarroca de Bellera i el Pont de Suert (Alta Ribagorça)
 Biografies:
 Aina Clotet (Barcelona, 1982), actriu de teatre, cinema i televisió 
 David Clotet i Roca (Granollers, 1972) futbolista català 
 Jaume Clotet i Fabrés (Manresa, 1822 — Gràcia, 1898), prevere català, cofundador dels claretians
 Jaume Clotet i Planas (Barcelona, 1974), periodista i historiador
 Josep Clotet Ruiz (1977, Barcelona), entrenador de futbol català 
 Lluís Clotet i Ballús (Barcelona, 1941), arquitecte i professor universitari català 
 Marina Clotet i Guasch (Barcelona, 1941 – 2006) 
 Antoni Deig i Clotet (Navàs, 1926 - Manresa, 2003), bisbe i poeta català 
 Joan Casals i Clotet (Terrassa, 1945), músic i organista català 
 Roger de Gràcia i Clotet''' (Barcelona, 1975) periodista i actor català